

Patronyme
 Adriana Molinari (née en 1967), actrice de films pornographiques américaine
 Aldo Molinari (1885-1959), réalisateur et journaliste italien
 Alexandre Molinari (1772-1831), un peintre allemand d'origine italienne, portraitiste et miniaturiste
 Angiola Minella, épouse Molinari (1920-1988), femme politique italienne
 
 Carlo Molinari, un ancien président du Football Club de Metz
 Cecilia Molinari (née en 1949), athlète italienne, spécialiste du sprint
 Edoardo Molinari, golfeur italien
 Félix Molinari (1930-2011), dessinateur et un scénariste français de bandes dessinées
 Francesco Molinari, golfeur italien
 Francesco Molinari-Pradelli, un chef d'orchestre italien
 Giulio Molinari (né en 1988), triathlète italien
 Guido Molinari (1933-2004), un peintre québécois
 Gustave de Molinari, économiste belge considéré comme le fondateur de l'anarcho-capitalisme
 Guy Molinari (1928-2018), avocat et homme politique américain
 Jean-Claude Molinari (né en 1931), un joueur de tennis français
 Paolo Molinari (1924-2014), un prêtre jésuite italien, postulateur
 Renato Molinari (né en 1946), pilote de bateau à moteur italien
 Simona Molinari (née en 1983), chanteuse et auteur-compositeur-interprète italienne
 Susana Molinari Leguizamón (pseudonyme, Alma del Fiore), écrivaine argentine en français et espagnol
 Vito Molinari (né en 1929), directeur de théâtre et réalisateur italien

Autres
 (35270) Molinari, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Institut économique Molinari, think tank basé à Bruxelles
 Molinari est une entreprise italienne de boissons alcolisées, fondée en 1945

Références

Patronyme italien